«Держи марку!» () — фэнтези-роман английского писателя Терри Пратчетта, изданный в 2004 году. На русском языке была издана 20 марта 2016 года в переводе Е. Шульги, ранее в Рунете были опубликованы любительские переводы под наименованием «Опочтарение» и «Послать вразнос».

Тридцать третья книга из серии цикла «Плоский мир», первая книга из подцикла о Мойсте фон Липвиге.

Сюжет 
Для Мокрица фон Липвига, человека исключительно одарённого в области хитроумного мошенничества и изощрённого надувательства, ангел явился, когда его приговорили к повешению за кражу 150 000 анк-морпоркских долларов. Судьба дала ему шанс на спасение в лице анк-морпоркского патриция лорда Витинари. В качестве загробной жизни Мокрицу было сделано очень простое, но довольно необычное, учитывая его карьеру криминального гения, предложение — возглавить пришедший в упадок Анк-Морпоркский почтамт. Двадцать лет назад почтамт закрылся и все эти годы неотправленные письма скапливались внутри здания. А появившиеся недавно клик-башни — семафоры, которые могут доставить в Орлею вашу семафорограмму за считанные часы, окончательно похоронили саму идею почты. В качестве присматривающего офицера лорд Витинари приставил к Мокрицу голема мистера Помпу.

На главном почтамте города Мокрица ждали двое последних служащих, которые присматривали за зданием, и тонны неотправленных писем. Приступив к обязанностям главного почтмейстера, Мокриц также обнаружил, что четыре его предшественника погибли в течение четырёх недель при очень странных обстоятельствах. Оставшись на ночь в здании, Мокриц стал слышать голоса писем, которые жаждали быть доставленными до назначения. Мокриц решил начать возрождение почты с отправки хранящихся писем. Ему на помощь пришли несколько престарелых ветеранов почты, и он также начал нанимать новых служащих. Но у Мокрица появился серьёзный противник — директор семафорной компании «Большой Путь» Хват Позолот, который совершенно не был заинтересован в возрождении конкурентов. Он готов на всё, но ловкач Мокриц фон Липвиг находит способ обойти могущественную организацию и не только возрождает почту, но и раскрывает мошенничество самого Хвата.

Основные действующие персонажи 
 Мокриц фон Липвиг ();
 Дора Гая Ласска ();
 Хват Позолот ();
 Толливер Грош ();
 Стэнли ();
 Хэвлок Витинари ();
 мистер Помпа ().

Адаптации 
30 мая 2010 года в Великобритании вышла в эфир двухсерийная телевизионная экранизация этого романа.

Переводы 
 Пощоряване (Болгарский)
 Zasl/raná pošta (Чешский)
 Posterijen (Голландский)
 Ab die Post (Немецкий)
 Держи марку! (Русский)

Примечания

Ссылки на источники

Комментарии

Литература

Ссылки 
 

! colspan="3" | Порядок чтения книг

Книги о Плоском мире
Книги издательства «Doubleday»